SND je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Skupnost neodvisnih držav
 osnovnošolski predmet Spoznavanje narave in družbe
 Slovaško narodno gledališče ()

Glej tudi